zamach stanu
 Przewrót majowy – zamach stanu dokonany przez Józefa Piłsudskiego 12 maja – 14 maja 1926
 Przewrót – powieść Romana Dmowskiego z 1934 roku
 przewrót w muzyce
 przewrót przemysłowy
 ranwers (przewrót) – figura akrobacji lotniczej